El Cerrito puede referirse a varias localidades en California;

 El Cerrito, ciudad del condado de Contra Costa;
 El Cerrito, ciudad del condado de Riverside;
 El Cerrito, barrio del condado de San Diego.